Пиједра Клавада има више значења:

 Пиједра Клавада (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједра Клавада (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику